Brodce ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Brodce, Minderstadt im Okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj
 Brodce, Ortsteil der Stadt Kadaň, Okres Chomutov, Ústecký kraj
 Brodce, Ortsteil der Gemeinde Kněžice u Třebíče, Okres Jihlava, Kraj Vysočina
 Brodce, Ortsteil der Stadt Týnec nad Sázavou, Okres Benešov, Středočeský kraj
 Brodce, Ansiedlung in der Gemeinde Dřetovice, Okres Kladno, Středočeský kraj